Gumulan (Kesamben)
 Gumulan (Klaten Tengah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing